Der Wahlkreis Unterweser ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst vom Landkreis Cuxhaven die Gemeinden Beverstedt, Hagen im Bremischen, Loxstedt und vom Landkreis Osterholz die Gemeinde Schwanewede sowie die Samtgemeinde Hambergen.

Bis zur Landtagswahl 2013 umfasste er vom Landkreis Cuxhaven die Gemeinden Loxstedt und Schiffdorf und die Samtgemeinde Hagen sowie vom Landkreis Osterholz die Gemeinde Schwanewede und die Samtgemeinde Hambergen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Unterweser sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Oliver Lottke (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Eva Viehoff (Grüne) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 59.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Unterweser neun Direktkandidaten an. Direkt gewählt wurde der Abgeordnete Oliver Lottke (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Eva Viehoff (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 59.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Beckmann, Bernd" |Bernd Beckmann
|36,3
|33,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Lottke, Oliver" |Oliver Lottke
|38,1
|37,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Viehoff, Eva" |Eva Viehoff
|8,1
|8,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Jürgens, Marvin" |Marvin Jürgens
|4,6
|6,6
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Heineke, Benedikt" |Benedikt Heineke
|4,4
|5,0
|-
| AfD
| data-sort-value="Gutwein, Thomas" |Thomas Gutwein
|6,4
|6,7
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Werner, Sanja" |Sanja Werner
|1,3
|0,8
|-
| LKR
| data-sort-value="Vogel, Bernhard" |Bernhard Vogel
|0,2
|0,1
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die Partei || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| PIRATEN || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|-
| Einzelbewerber
| data-sort-value="Wieters, Hermann" |Hermann Wieters
|0,4
||
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 63,4 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Unterweser acht Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Astrid Vockert (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 59.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Vockert, Astrid" |Astrid Vockert
|43,8
|39,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Behrens, Daniela" |Daniela Behrens
|36,9
|32,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Viehoff, Eva" |Eva Viehoff
|10,1
|13,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Vogel, Bernhard" |Bernhard Vogel
|2,4
|7,6
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Neugebohrn, Arnold" |Arnold Neugebohrn
|2,7
|3,0
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Schulz, Frank" |Frank Schulz
|1,9
|2,0
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Jürgewitz, Thomas" |Thomas Jürgewitz
|1,4
|1,2
|-
| NPD
| data-sort-value="Oeltjen, Claus" |Claus Oeltjen
|0,8
|0,8
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 59,7 %.

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Vockert, Astrid" | Astrid Vockert
| 43,1
| 41,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Krause-Behrens, Daniela" | Daniela Krause-Behrens
| 34,4
| 30,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Tecker" | Christel Tecker
| 7,3
| 8,2
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Neugebohrn" | Arnold Neugebohrn
| 7,5
| 8,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Glinka" | Brigitte Glinka
| 4,8
| 6,8
|-
|-
| NPD
| data-sort-value="Hoppe" | Patrick Hoppe
| 1,4
| 1,5
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Elsner" | Gotthard Elsner
| 1,5
| 0,8
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,5
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Cuxhaven)
Politik (Landkreis Osterholz)